Il doppio del Stella Artois Championships 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Darren Cahill e Mark Kratzmann erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso nel 2ç turno contro Stefan Edberg e Pete Sampras.

Jeremy Bates e Kevin Curren hanno battuto in finale 6–2, 7–6 Henri Leconte e Ivan Lendl.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (semifinali)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (secondo turno)

 Grant Connell /  Glenn Michibata (secondo turno) 
 Neil Broad /  Gary Muller (primo turno) 
 Guy Forget /  Éric Winogradsky (quarti di finale) 
 Rick Leach /  Diego Nargiso (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stella Artois Championships 1990